Panorama pode referir-se a:
 Panorama, vista geral de uma paisagem
 Pintura panorâmica, estilo de pintura criado no século XVIII
 Fiat Panorama, modelo de automóvel

Localidades
 Panorama (São Paulo), município
 Panorama Park, em Iowa, EUA
 Panorama Village, no Texas, EUA

Desambiguações de topônimos